Abgar (latino: Abgarus) fu il nome di diversi sovrani del regno osroenico di Edessa in Mesopotamia. Esiste la possibilità che si tratti di un titolo, come Augusto o Cesare, più che un nome proprio.

 Abgar I Pêqâ (il Muto) (94-68 a.C.) 
 Abgar II Arianes bar Abgar (68-53 a.C.)
 Abgar III (29-26 a.C.)
 Abgar IV (26-23 a.C.)
 Abgar V Ukkama ("il Nero"; 4 a.C.-7 e 13-50), connesso alla leggenda di Abgar
 Abgar VI (71-91) 
 Abgar VII bar Izât (109-116)
 Abgar VIII (177-212), convertitosi al cristianesimo
 Abgar IX (L. Aelius Septimus Abgarus; 212-214)
 Abgar X Frahad (240 circa-242)

Note

Bibliografia 
 J. Segal, "Abgar", Encyclopædia Iranica, vol. 1, Routledge and Kegan Paul, London 1985, pp. 210–213, ISBN 0-7100-9099-4.